Dimples steht für:

 Dimples, Originaltitel der US-amerikanische Tragikomödie von William A. Seiter mit Shirley Temple (1936), siehe Sonnenmädel
 Dimples D., Pseudonym der amerikanischen Rapperin Crystal Smith
 Dellen (Grübchen) auf einem Golfball 

Siehe auch:
 Dimple